Ирку́тская синаго́га — синагога в Иркутске, расположенная в Правобережном округе на улице Карла Либкнехта. Старейшая в России действующая синагога.

Построена по проекту иркутского архитектора В. А. Кудельского на пожертвования прихожан еврейской общины. Синагога представляет собой двухэтажное здание, которое имеет Т-образный план. Главный объём выходит на улицу Карла Либкнехта. Здание синагоги является памятником истории и культуры конца XIX века.

История 
Разрешение на строительство было выдано в апреле 1878 года. Строительство велось быстрыми темпами и 5 апреля 1879 года в стенах синагоги прошла первая служба. Синагога погибла в результате пожара 1879 года, но уже в 1882 году была восстановлена.

В конце XIX в. раввином синагоги был Ицхок Машевицкий, до 1918 года — Носон-Нотэ Олевский (1873—1966). В 1920 году синагога была национализирована, а в 1933 году закрыта.

Частичное возвращение синагоги состоялось в 1945 г. Обязанности раввина исполнял Л. Х. Резник. В 1958 году синагога была закрыта. С 1981 года в здании стали проходить службы, но полностью здание синагоги было возвращено иркутской общине в 1990 году.

27 июля 2004 года в иркутской синагоге случился пожар, в результате которого всё внутреннее убранство сгорело. Реставрация проводилась за счёт еврейских общин и частных лиц со всего мира и завершилась 25 марта 2009 года. Интересно, что по еврейскому календарю пожар случился в день девятого ава.

Примечания

Литература 
 Асанин Р. Иркутская синагога  // Областная. — 2010. — 12 окт.
 Литвинов Б. Т. Религиозные сооружения неправославных культов // Памятники истории и культуры Иркутска. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1993. — С. 418—420. — 448 с. — Тираж 5 000 экз. — ISBN 5-7424-0581-2
 Михеева С. Иркутскую синагогу отстроили на средства олигархов // СМ—Номер один. — 2009. — № 12. — 2 апр.
 Солнцева М. Синагога в складчину // Пятница. — 2009. — № 13. — 3 апр.

Ссылки 
 Сайт религиозной общины 
 История Иркутской синагоги  на сайте Иркипедия

Синагоги России
Памятники архитектуры Иркутска
Культовые сооружения Иркутска